Khyal (hindi: , urdu: ) steht für:
 Khyal, auch Khayal, Stilrichtung der klassischen nordindischen Musik
 Khyal (Theater), Volksschauspiel im indischen Bundesstaat Rajasthan

Khyal ist der Familienname von:
 Hafizullah Khyal (* 1931), afghanischer Komponist und Sänger